Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

257e régiment d'artillerie
257e régiment d'infanterie

Homonymie d'unités militaires